Acmaea funiculata är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Acmaea funiculata ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
funiculata